Rankovce több település neve:
 Rankovce, Macedónia
 Rankovce, Ránk (Szlovákia) szlovák neve